Elegantly Wasted (single) - single van INXS
 Elegantly Wasted (album) - album van INXS